Papež Kalist je bilo ime več papežev:

 Papež Kalist I. (217–222)
 Papež Kalist II. (1119–1124)
 Papež Kalist III. (1455–1458)

Protipapež 

 Protipapež Kalist III. (1168–1178)